R. c. Hibbert est le nom de deux arrêts de principe de la Cour suprême du Canada.

R. c. Hibbert (1995), concernant la défense de contrainte et les participants aux infractions
R. c. Hibbert (2002), concernant la défense d'alibi

Arrêt de la Cour suprême du Canada